Эррик Макколлум (; род. , Кантоне, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Профессиональная карьера 
Начинал профессиональную карьеру в Израиле и Греции. Играл в клубах Китая и Турции. В 2018 году стал игроком российского клуба УНИКС. Осенью 2020 года перешёл в клуб «Химки».

Достижения 
  Обладатель Еврокубка: 2015/2016
  Обладатель Кубка Турции: 2017/2018

Статистика

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки БК «Элицур» Нетания
Игроки БК «Хапоэль» Кфар-Сава
Игроки БК «Аполлон» Патры
Игроки БК «Паниониос»
Игроки «Чжэцзян Голден Буллз»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки «Бэйцзин Роял Файтерс»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Каршияка»
Выпускники Гошенского университета